Верховный Совет Латвийской ССР
 Верховный Совет Литовской ССР